Копьехвостки, или лонхеиды  — семейство насекомых из надсемейства Tephritoidea.

Внешнее строение 
Чёрные металлически блестящие мухи длиной 3-6 мм. Жужжальца чёрные. Имеют сплюснутый дорсо-вентрально яйцеклад колющего типа.

Сегментация тела личинок хорошо выражена, передний конец тела заострён, а задний тупо обрублен. Ротовые части значительно склеротизированы.

Биология 
Обитают обычно в лесах. Личинки сапрофаги, фитофаги и хищники. Личинки Lonchaea и Dasiops живут под корой, питаются короедами и смолёвками. Виды Earomyia развиваются в шишках хвойных. Вид Lonchaea chorea ведет синантропный образ жизни, развивается в разлагающихся веществах. Кормовым растением для личинок Silba является инжир, а для Lamprolonchaea — цитрусовые (мандарины и лимоны).

Классификация 
В мировой фауне более 500 видов из 9-10 родов. К подсемейству Dasiopinae относится только род Dasiops, остальные роды включены в номинативное подсемейство Lonchaeinae.

Распространение 
Представители семейства встречаются по всему миру. Высокого разнообразия достигают в Голарктике, малочисленны в Австралии.

Примечания 

Семейства насекомых
Tephritoidea